Die Wasserball-Weltmeisterschaften 2001 fanden im Rahmen der Schwimmweltmeisterschaften 2001 in Fukuoka statt.

Männer

Gruppenphase 
Gruppenauslosung

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Zwischenrunde 
In der Zwischenrunde spielten die jeweils ersten drei Plätze der Gruppe A–D. Die Spiele aus der Vorrunde wurden hierbei mitgenommen.
Das Spiel gegen den Gruppenletzten wurde für die Tabelle der Zwischenrunde nicht gewertet.

Gruppe E

Gruppe F

Platzierungsspiele um Platz 13 bis 16 
Hier spielten die jeweils letzten der Gruppe A–D

Gruppe G

Platzierungsspiele um Platz 9 bis 12 
Vorspiele

Vor den Platzierungsspielen wurden noch die Begegnungen ausgespielt.
Hier spielten jeweils die letzten beiden Teams der Gruppe E & F über Kreuz gegeneinander.

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Platzierungsspiele um Platz 5 bis 8 
Vorspiele

Vor den Platzierungsspielen wurden noch die Begegnungen ausgespielt.
Hier spielten jeweils die Plätze 3 und 4 aus den Gruppen E & F über Kreuz gegeneinander.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale 
Für das Halbfinale qualifizierten sich jeweils die Gruppensieger und Gruppenzweite der Gruppe E & F

Spiel um Platz drei

Finale

Endergebnis

Frauen

Gruppenphase 
Gruppenauslosung

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele um Platz 9 bis 12 
Hier spielten die beiden Gruppenletzten der Gruppen A & B gegeneinander.

Gruppe C

Viertelfinale 
Für das Viertelfinale qualifizierten sich jeweils die ersten vier der Gruppenphase.

Die Gewinner der Begegnungen qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Verlierer spielten um Platz fünf bis acht.

Platzierungsspiele um Platz 5 bis 8 
Vorspiele

Vor den Platzierungsspielen wurden noch die Begegnungen ausgespielt.
Hier spielte ein Verlierer aus dem Viertelfinale gegen einen anderen Verlierer aus dem Viertelfinale.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale 
Das Halbfinale wurde von den Gewinnern der Viertelfinals ausgetragen.

Spiel um Platz drei

Finale

Endergebnis

Weblinks 
 Ergebnisse bei der FINA

2001
Sportveranstaltung 2001
Sportveranstaltung in Fukuoka
Wasserball (Japan)